Le terme Sulby désigne :
 La rivière Sulby, sur l'île de Man.
 Le village de Sulby, sur l'île de Man.
 Le village de Sulby, dans le Northamptonshire (Angleterre).